est une expression anglaise signifiant « ne regarde pas en arrière » et «  ». Elle peut faire référence à :

Télévision 

 , téléfilm américain de Geoff Murphy diffusé en 1996 ;

 , titre original de Découvertes en série,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Ne te retourne pas, 1 et  de la  de Dans la chaleur de la nuit ().

Cinéma 

 , documentaire de Donn Alan Pennebaker sorti en 1967 ;

 , titre anglais de , film japonais d'Akihiko Shiota sorti en 1999 ;
 , titre original de Ne te retourne pas, film français de Marina de Van sorti en 2009.

Musique

Concert 

 , série de concerts programmés annuellement où les artistes sont invités à jouer l'intégralité d'un de leurs albums.

Album 

 , album de Boston sorti le  ;
 , album de Celeste Buckingham sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de John Lee Hooker sorti le  ;
 , album de Natalie Cole sorti le .

Chanson 

 , single de NMB48 sorti le  ;

 , single de  sorti le  ;

 , chanson de Boston présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Fine Young Cannibals présente sur l'album The Raw and the Cooked sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album Gary Morris sorti le  ;
 , chanson de John Lee Hooker présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Lucie Silvas présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Remains présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Temptations présente sur l'album The Temptin' Temptations sorti le  ;
 , chanson de Thalía présente sur l'album  sorti le .

Ballet 

 Don't Look Back, ballet crée par la chorégraphe Carolyn Carlson pour Marie-Claude Pietragalla en 2000.

Autres 

 , titre anglais de , roman de Karin Fossum publié en 1996 ;
 , jeu vidéo édité par  en 2009.